Izod IndyCar 2013 — 15-й сезон серии IRL IndyCar, и 99-й суммарный сезон автогонок машин с открытыми колёсами высокого уровня в США (т. н. «гонок чампкаров»).

С сезона 2010 года, на протяжении 6 лет, титульным спонсором серии будет компания Izod, заключив контракт с руководством чемпионата (о сделке официально объявлено 5 ноября 2009).

Главным соревнованием сезона, как и прежде, остались майские 500 миль Индианаполиса, в этом году запланированные на 30 мая.

Финальная версия календаря опубликована 31 июля 2009 и была несколько подкорректирована 26 августа 2009. В календарь попали ряд новых трасс — открытие сезона пройдёт на уличной трассе в бразильском Сан-Паулу, добавилась гонка в Бирмингеме — на Barber Motorsports Park. В календарь не возвращается гонка в Ричмонде, впервые за долгое время не будет этапа в Милуокки.

Все гонки по-прежнему будут показаны в США (а значит и во всём мире). Трансляции вновь разделены между ABC и Versus. Все гонки были показаны в HD.

Календарь сезона 

*Все времена указаны в часовом поясе восточного побережья США (UTC-4).

Новости серии 
 5 ноября 2009 на пресс-конференции на IMS компания Izod подписала контракт на титульное спонсирование серии на период 2010—2015 годов, с возможностью продления ещё на 2 года. По словам Робина Миллера, сделка предполагает выплаты порядка $10 миллионов в год, из которых $5 миллионов придутся на долю промо- и маркетинговых операций. Дополнительно они выплатят $100,000 в год на каждую вышедшую на старт машину командам. участвующих в программе распределения доходов, также возможно частичное финансирование программы участия на полном сезоне для Райана Хантер-Рея, который уже получал спонсорскую поодержку от компании в 2009 году. Izod станет третьим титульным спонсором в истории серии; ранее эту же роль выбирали себе бренды Pep Boys (1998—1999) и Northern Light (2000—2001).

 25 ноября 2009 администрация Сан-Паулу и руководство серии вупустила подтверждающий пресс-релиз о проведении дебютного этапа серии в Бразилии. Этап, предварительно названный São Paulo Indy 300, будет проведён на 2.3-мильном временном городском треке. Несмотря на дальний выезд, гонка обещают быть прибыльной для команд с коммерческой точки зрения.

 Проведение гонки в Милуокки длительное время было под вопросом из-за не урегулированных вопросов с финансированием и наличием официального промоутера этапа. Наконец 16 декабря было официально объявлено, что никаких автогоночных серий в 2010 году на висконсинской трассе не будет.

 Подтверждена гонка в Эдмонтоне 25 июля, хотя организаторы объявили об убытках в $9.2 миллиона за последние 2 сезона.

 12 января 2010 анонсированы некоторые изменения в правилах. Во-первых, четырёхпозиционный переключатель топливной смеси заменён на двух позиционный — оставлена настройка топлива «полное обогащение» и «обогащение в режиме жёлтых флагов». Система «Помощник обгонов» на двигателях Honda позволит увеличить разницу в мощности двигателей в два раза, по сравнению с прошлогодними 5-20 л.с. (при нажатой кнопке). Все машины получат заднюю передачу на временных и дорожных трассах в 2010.

 Основатель IRL и член правленияd IMS Тони Джордж, ушёл в отставку со всех постов в IRL и полностью отстранился от всех дел серии 19 января 2010.

 Экс-глава Professional Bull Riders Рэнди Бернард назван 2 февраля 2010 новым генеральным директором IRL.

 15 марта разрешился конфликт между Comcast Corporation (а значит телеканалом Versus), и DirecTV имевший место с прошлого августа. Это означало, что аудитория потенциальных телезрителей увеличилась почти на 16 миллионов человек, потерянных с началом спора.

 Повышена ценность квалификации в Индианаполисе. Теперь за её результаты дополнительно начисляют ополовиненные очки гонки — 25 — за поул, 20 — за 2-е место и т. д. Каждый пилот прошедший квалификацию получит по крайней мере 3 очка.

 Серия также решила присуждать ещё два дополнительных титула для пилотов — титул «Короля овалов» и титул «дорожного короля» (для лучшего по результатам только гонок на дорожных и уличных трассах). Титул и призовые будут присуждаться по лучшим финишам на 9 дорожных/уличных трассах и 7 гонок на овалах (исключая Хомстед). По результатам голосования болельщиков приз короля овальных трасс получил имя Эй-Джея Фойта, а приз кородя дорожных трасс — Марио Андретти.

 Sunoco подписал контракт с серией и станет официальным поставщиком топилива для неё в 2011—2014 годах. Sunoco будет работать над поставкой этанола для серии совместно с APEX-Brasil и UNICA.

Командный и пилотский состав 
 Данный список отражает только ПОДТВЕРЖДЁННЫХ участников чемпионата. Все команды использует двигатели Honda, шины Firestone и шасси Dallara. (R) — участник зачёта новичков серии.

Изменения в пилотском и командном составах 
 Team Penske/Penske Racing: Элио Кастроневес подписал новый многолетний контракт с командой пo окончании сезона-2009. Penske проведёт сезон с тремя машинами на полном расписании в 2010, (Уилл Пауэр переведён на полное расписание. Каштроневеш и Бриско сохранили свои места). Penske закрывает команду в Grand Am.

 Andretti Autosport: Перед сезоном Майкл Андретти выкупает долю своих партнёров, переименовывая команду из Andretti-Green Racing в Andretti Autosport. Однако, Ким Грин и Кевин Савори сохраняют свою долю в промочасти проекта — в проведении этапов серии в Сент-Питерсберге и Торонто, а само гоночное подразделение полностью переходит к Майклу. Тони Канаан подписал новый многолетний контракт по окончании сезона-2009. Даника Патрик подписала новый трёхлетний контракт (на сезоны 2010—2012), о соглашении объявлено 30 ноября 2009. Новым титульным спонсором команды № 7 станет Go Daddy. Venom Energy, в свою очередь, подписал многолетний контракт на спонсирование машины № 26 (Марко Андретти). Райан Хантер-Рей сменит Хидэки Муто в качестве четвёртого пилота команды,, однако его команда пока не имеет финансирования на полный сезон — известно, что он точно проедет несколько гонок в начале сезона, в том числе и Indy 500. Хантер-Рей будет пилотировать машину № 37, окрашенную в цвета титульного спонсора серии — Izod. На Канзас и Indy 500 команда выставит пятую машину для Джона Андретти.. Во второй половине сезона к команде присоединился Адам Кэрролл. Первым его стартом стал Уоткинс-Глен. Адам получит легендарный № 27, который в своё время использовал Жак Вильнёв, когда команда ещё называлась Team Green.

 Chip Ganassi Racing: Чемпион серии 2008 года Скотт Диксон подписал новый контракт до конца 2011 года. Ожидается скорое продление контракта с Дарио Франкитти. Возможно будет выставлена третья машина для Грэма Рейхала на Indy 500 и ряд других этапов. Но эти планы не были реализованы.

 Luczo Dragon Racing: Luczo Dragon подписала многолетний контракт с чемпионом молодёжной серии Firestone Indy Lights-2008 Рафаэлем Матушем по окончании сезона-2009. 16 февраля 2010 было объявлено об объединении команды с de Ferran Motorsports. Команда сменит название на de Ferran Luczo Dragon Racing. Команда выставит вторую машину для Дэйви Хэмильтона на Indy 500 и на одном из других овалов. Машину для него будут готовить совместно с Kingdom Racing. Она получила № 21. Хэмилтон мог выступить и в Техасе, но команда не успела подготовить его машину, восстановив за неделю после аварий в Индианаполисе только машину Матоса. Позже было объявлено, что Хэмилтон проведёт этап в Чикаголенде.

 Panther Racing: Дэн Уэлдон продолжит выступать за команду в 2010.

 A. J. Foyt Enterprises: Витор Мейра возвращается в чемпионат после своей прошлогодней травмы. Ожидается, что он проедет весь сезон. Команда выставила дополнительную машину на Indy 500 для Эй-Джей Фойта IV.

 De Ferran Motorsports: Действующая команда ALMS собиралась выставить две машины на всех этапах в 2010. Однако спонсоров найти не удалось и, в результате, удалось только договориться об объединение с Luczo Dragon Racing. Об этом было объявлено 16 февраля 2010.

 Conquest Racing: Conquest планирует выставлять только одну машину на полном расписании, а также ещё одну на отдельных этапах (в том числе на Indy 500). 22 марта было объявлено, что у команды всё же будет вторая машина на полном расписании — с этапа в Алабаме к команде присоединится действующий чемпион первенства Формула-Рено 3.5 бельгиец Бертран Багетт. Из-за недостатка финансирования Марио Романчини пропускает этапы c Мид-Огайо. Его место в Мид-Огайо и Сономе занял новичок серии Франческо Драконе.

 HVM Racing: Команда долгое время искала пилота, могущего принести спонсорский бюджет, пока наконец не подтвердила в качестве первого пилота на весь сезон бронзового призёра Atlantic Championship-2009 Симону де Сильвестро. Она выступала на болиде #78 при спонсорской поддержке Stargate Resistance.

 Newman/Haas Racing: Команда не имела серьёзного финансирования и искала пилотов со своим спонсорским бюджетом. В конце концов на роль первого и единственного пилота (на полном расписании) был приглашён Хидэки Муто, ранее выступавший за Andretti-Green Racing. Муто анонсировал свою команду в новом сезоне на своём сайте 19 февраля 2010. В межсезонье команда потеряла спонсорские деньги HER Energy Drink и McDonald's. 13 июля 2010 британский Autosport сообщил о том, что за руль одной из машин команды вернётся Грэм Рейхал, проведя несколько гонок во второй половине сезона.

 Newman Wachs Racing: Владелец команды Эдди Вакс говорил о том, что команда покидает Atlantic Championship и ищет бюджет для участия в серии IndyCar или GP2 в 2010. Предполагалось, что пилотом команды станет победитель серии Atlantic Championship-2009 и Star Mazda Championship-2008 Джон Эдвардс. Однако в итоге, команде пришлось отказаться от участия в чемпионате. Найденное финансирование использовали на участие в Rolex Sports Car Series в классе GT. Пилотами команды стали всё тот же Эдвардс и Адам Христодулу.

 Sarah Fisher Racing: Команда по-прежнему работает на неполном расписании, однако на некоторых этапах выставит вторую машину. Сама Сара проедёт 9 гонок (Сент-Питерсберг, Бирмингем, Канзас, Indy 500, Техас, Айова, Чикаголенд, Кентукки, Хомстед). Джей Ховард станет вторым пилотом команды, поведя машину #66. Предполагается, что он выступит на 4 гонках (Indy 500, Техас, Мид-Огайо, Чикаголенд). 1 марта 2010 TBC Retail Group анонсировало своё спонсорство Джея Ховарда и команды No. 66 на гонке в Канзасе. Грэм Рейхал выступит вместо Сары Фишер на гонках в Сент-Питерсберге, Бирмингеме и Лонг-Бич.

 Vision Racing: Тони Джордж планировал выставить две машины (с Эдом Карпентером в одной из них), однако не найдя спонсорское финансирование, 28 января 2010 было объявлено о приостановке участия команды в серии до момента нахождения должного финансирования. Команда всё же приняла участие в Indianapolis 500, выставив в партнёрстве с Panther Racing машину для Эда Карпентера.

 FAZZT Race Team: Новая команда, принадлежащая монреальскому предпринимателю Андре Аззи, Джиму Фройденбергу, и Джейсону Пристли, образована на базе Roth Racing, после того, как выкупила всё их оборудование и 4 шасси Dallara. Они собираются выставлять одну машину (под #77) на всех этапах, заключив контракт с Алексом Тальяни. Тим-менеджером станет ветеран Walker Racing Роб Эдвардс. В Индианаполисе компанию Тальяни составит Бруно Жункейра, выведя в бой машину #33.

 Rahal Letterman Racing: Бобби Рейхал не нашёл финансирование на весь сезон. Было найдено финансирование на Indy 500. Пилотом команды стал его сын Грэм. Американец поведёт в бой машину #30.

 Walker Racing: Команда также в поисках финансовой поддержки. Walker покинул Боб Эдвардс, ушедший в FAZZT Race Team.

 Dale Coyne Racing: Планировалось, что команда выставит 2 машины в сезоне, однако после того, как в Dreyer & Reinbold Racing ушёл Джастин Уилсон вместе со спонсорскими деньгами Z-Line Designs программа команды в серии сократилась до одной машины Выбирая среди многих кандидатадов, 4 марта 2010 наконец был подтверждён первый пилот команды — ею стала Милка Дуно. 8 марта было дополнительно сообщено о том, что будет выставлена вторая машина. Ею будет управлять Алекс Ллойд.

 Dreyer & Reinbold Racing: Команда подписала контракты с британскими гонщиками Джастином Уилсоном и Майком Конвеем на участие во всех гонках сезона. Также команда имеет возможность выставить третью машину, если найдётся пилот с должным финансированием. На стартовом этапе в Сан-Паулу эту машину выведет на старт Ана Беатрис. Возможно участие в отдельных гонках Эрнесто Висо. Команды вновь выставит машину № 23 на Indy 500. Пилотом станет Томас Шектер. В Индианаполисе вернётся вод цвета команды Ана Беатрис. Для неё будет выставлена машина № 25. Попав в аварию на Indy 500 Конвей на неопределённый срок выбыл из строя. В Техасе его заменил Томас Шектер. В Айове заменой британцу стал Грэм Рейхал. В Уоткинс-Глене в вакантную машину сядет Пол Трейси. Джей-Ар Хильдебранд заменит Конвея за рулём № 24 в Мид-Огайо (при поддержке Roll Coater) и Сономе (при поддержке TranSystems).

 KV Racing Technology: Владельцы команды Кевин Калховен и Джимми Вассер хотели бы расширить гоночную команду с одной до трёх машин в 2010. Пол Трейси выступил за KV Racing на Indy 500, в Торонто и Эдмонтоне, принеся спонсорские деньги Geico и канадского подразделения Honda. Вторая машина на полном расписании доверена Марио Мораэсу, третья — Эрнесто Висо. Переговоры с командой также вёл Джеймс Росситер.

 CURB/Agajanian/3G Racing: Команда длительное время искала финансирование, могла выставить вторую машину. В итоге Team 3G планировала выставить одну машину (которую повёл бы в бой Ричард Антинуччи) и начать сезон в Сент-Питерсберге, но планы так и остались планами.

 Bryan Herta Autosport: Сформированная Брайаном Хертой в 2009 году (в сотрудничестве с Vision Racing) команда планирует принять участие в Indy 500. 23 февраля 2010 Курт Кейвин сообщил, что пилот команды в Firestone Indy Lights Себастьян Сааведра выступит за BHA в Indianapolis 500.

 Sam Schmidt Motorsports: Команда приняла участие в Indy 500, выставя машину при поддержке Chip Ganassi Racing. Пилотом команды стал Таунсенд Белл.

Тесты 
Серия проводит два раунда открытых тестов — первый прошёл 24-26 февраля на Barber Motorsports Park в Бирмингеме, второй пройдёт 4 мая на Kentucky Speedway в Спарте. В Барбере лучшее время установил пилот Team Penske Уилл Пауэр (1:09.8724 — показано в третьей сессии). Австралиец единственный проехал круг быстрее 70 секунд. Второе и третье время по итогам тестов показали его партнёры по команде — Элио Кастроневес и Райан Бриско. Тесты в Кентукки были отменены из-за последствий ночного дождя.

Результаты гонок 

1 — пилот, пролидировавший наибольшее число кругов в гонке.

Краткое описание гонок

1-й этап: São Paulo Indy 300 
 Дата: Воскресенье, 4 марта 2010 — 13:07 (UTC-3)
 Трасса: Временная уличная трасса Сан-Паулу — Сан-Паулу, Бразилия; 4,081 км.
 Дистанция: 75 кругов / 306,1 км; но гонка остановлена после 61 круга / 248,959 км из-за дождя и того, что заезд продолжался больше предельных двух часов.
 Погода: 24° С, переменная область — временами дождь.
 ТВ: Versus (Боб Дженкинс, Робби Бул, Джон Бихуйс, Джек Арут)
 Поул-позиция: #10 Дарио Франкитти, 1:27.7354 сек, 167,465 км/ч
 Наибольшее число кругов лидирования: #10 Дарио Франкитти, 29
 Подробная статья об этапе: São Paulo Indy 300 2010

1 — количество кругов лидировния.

2-й этап: Honda Grand Prix of St. Petersburg 
 Дата: Понедельник, 29 марта 2010 — 10:25 (UTC-4); гонка перенесена с воскресенья из-за дождя.
 Трасса: Временная уличная трасса Сент-Питерсберга — Сент-Питерсберг, США; 2,897 км.
 Дистанция: 100 кругов / 289.682 км.
 Погода: 17°C, переменная облачность.
 ТВ: ESPN2 (Марти Рейд, Скотт Гудьир, Винс Велш, Джейми Литтл, Рик де Брюл)
 Поул-позиция: #12 Уилл Пауэр, 1:01.6026 сек, 169,287 км/ч
 Наибольшее число кругов лидирования: #12 Уилл Пауэр, 50
 Подробная статья об этапе: Гран-при Сент-Питерсберга 2010

3-й этап: Indy Grand Prix of Alabama 
 Дата: Воскресенье, 11 апреля 2010 — 15:45 UTC-4
 Трасса: Barber Motorsports Park — Бирмингем, США; дорожная трасса, 3,701 км
 Дистанция: 90 кругов / 333,134 км
 Погода: 25 °C, ясное небо
 ТВ: Versus (Боб Дженкинс, Робби Бул, Джон Бихуйс, Джек Арут, Линди Тэкстон, Робби Флойд)
 Поул-позиция: #12 Уилл Пауэр, 1:10.1356 сек, 189.994 км/ч
 Наибольшее число кругов лидирования: #26 Марко Андретти, 58
 Подробная статья об этапе: Indy Grand Prix of Alabama 2010

4-й этап: Toyota Grand Prix of Long Beach 
 Дата: Воскресенье, 18 апреля 2010 — 16:15 UTC-4
 Трасса: Уличное кольцо — Лонг-Бич, США; уличная трасса, 3.167 км
 Дистанция: 85 кругов / 269.211 км
 Погода: 19 °C, ясное небо
 ТВ: Versus (Боб Дженкинс, Робби Бул, Джон Бихуйс, Джек Арут, Линди Тэкстон, Робби Флойд)
 Поул-позиция: #12 Уилл Пауэр, 1:09.3185 сек, 189.994 км/ч
 Наибольшее число кругов лидирования: #37 Райан Хантер-Рей, 64
 Подробная статья об этапе: Toyota Grand Prix of Long Beach 2010

5-й этап: RoadRunner Turbo Indy 300 
 Дата: Суббота, 1 мая 2010 — 14:00 UTC-4
 Трасса: Kansas Speedway — Канзас-Сити, США; овальный трек, 2.446 км
 Дистанция: 200 кругов / 489.241 км
 Погода: 17 °C, переменная облачность.
 ТВ: ABC (Марти Рейд, Скотт Гудьир, Винс Велш, Джейми Литтл, Рик де Брюл)
 Поул-позиция: #6 Райан Бриско, 1:43.1747 сек, 341.414 км/ч (4-круговой отрезок).
 Наибольшее число кругов лидирования: #9 Скотт Диксон, 167
 Подробная статья об этапе: RoadRunner Turbo Indy 300 2010

6-й этап: 500 миль Индианаполиса 
 Дата: Воскресенье, 30 мая 2010 — 13:12 UTC-4
 Трасса: Indianapolis Motor Speedway — Спидвей, США; овальный трек, 4,023 км
 Дистанция: 200 кругов / 804,672 км
 Погода: 31 °C, переменная облачность.
 ТВ: ABC (Марти Рейд, Скотт Гудьир, Эдди Чивер, Брент Масбергер, Винс Велш, Джейми Литтл, Рик де Брюл, Джерри Панч)
 Поул-позиция: #3 Элио Кастроневес, 2:37.9154 sec, 366,592 км/ч (4 круговой отрезок)
 Наибольшее число кругов лидирования: #10 Дарио Франкитти, 155
 Подробная статья об этапе: 500 миль Индианаполиса 2010

7-й этап: Firestone 550 
 Дата: Суббота, 5 июня 2010 — 20:50 UTC-4
 Трасса: Texas Motor Speedway — Форт-Уэрт, США; овальный трек, 2,342 км
 Дистанция: 228 кругов / 533,884 км
 Погода: 34 °C, чистое небо
 ТВ: Versus (Боб Дженкинс, Робби Бул, Джон Бихуйс, Джек Арут, Линди Тэкстон, Робби Флойд)
 Поул-позиция: #6 Райан Бриско, 1:37.3275 сек, 346,448 км/ч (4-круговой отрезок).
 Наибольшее число кругов лидирования: #6 Райан Бриско, 102
 Подробная статья об этапе: Firestone 550 2010

8-й этап: Iowa Corn Indy 250 
 Дата: Воскресенье, 20 июня 2010 — 14:15. UTC-4
 Трасса: Iowa Speedway — Ньютон, США; овальный трек, 1,439 км
 Дистанция: 250 кругов / 359.688 км
 Погода: 26 °C, безоблачно
 ТВ: Versus (Боб Дженкинс, Робби Бул, Джон Бихуйс, Джек Арут, Линди Тэкстон, Робби Флойд)
 Поул-позиция: #12 Уилл Пауэр, 1:10.9925 сек, 291.834 км/ч (4-круговой отрезок).
 Наибольшее число кругов лидирования: #10 Дарио Франкитти, 69
 Подробная статья об этапе: Iowa Corn Indy 250 2010

9-й этап: Camping World Grand Prix at The Glen 
 Дата: Воскресенье, 4 июля 2010 — 15:55. UTC-4
 Трасса: Iowa Speedway — Уоткинс-Глен, США; дорожная трасса, 5,423 км
 Дистанция: 60 кругов / 325.409 км
 Погода: 31 °C, безоблачно
 ТВ: ABC (Марти Рейд, Скотт Гудьир, Винс Велш, Джейми Литтл, Рик де Брюл)
 Поул-позиция: #12 Уилл Пауэр, 1:29.3164 сек, 218.600 км/ч.
 Наибольшее число кругов лидирования: #12 Уилл Пауэр, 45
 Подробная статья об этапе: Camping World Grand Prix at the Glen 2010

10-й этап: Honda Indy Toronto 
 Дата: Воскресенье, 18 июля 2010 — 13:00. UTC-4
 Трасса: улицы Торонто, Онтарио, Канада; городская трасса, 2,824 км
 Дистанция: 85 кругов / 240.074 км
 Погода: 26 °C, переменная облачность
 ТВ: ABC (Марти Рейд, Скотт Гудьир, Винс Велш, Джейми Литтл, Рик де Брюл)
 Поул-позиция: #22 Джастин Уилсон, 1:00.2710 сек, 168.703 км/ч.
 Наибольшее число кругов лидирования: #22 Джастин Уилсон, 32
 Подробная статья об этапе: Honda Indy Toronto 2010

11-й этап: Honda Indy Edmonton 
 Дата: Воскресенье, 25 июля 2010 — 17:55 UTC-4
 Трасса: временная трасса по территории аэродрома — Эдмонтон, Альберта, Канада; временная трасса, 3.175 км
 Дистанция: 95 кругов / 301.647 км
 Погода: 23 °C, ясное небо
 ТВ: Versus (Боб Дженкинс, Робби Бул, Джон Бихуйс, Джек Арут, Линди Тэкстон, Робби Флойд)
 Поул-позиция: #12 Уилл Пауэр, 1:00.7126 сек, 188.279 км/ч
 Наибольшее число кругов лидирования: #12 Уилл Пауэр, 76
 Подробная статья об этапе: Honda Indy Edmonton 2010

12-й этап: Honda Indy 200 
 Дата: Воскресенье, 8 августа 2010 — 15:00 UTC-4
 Трасса: Mid-Ohio Sports Car Course — Лексингтон, штат Огайо, США; 3.634 км
 Дистанция: 85 кругов / 308.881 км
 Погода: 30 °C, безоблачно
 ТВ: Versus (Боб Дженкинс, Робби Бул, Джон Бихуйс, Джек Арут, Линди Тэкстон, Робби Флойд)
 Поул-позиция: #12 Уилл Пауэр, 1:07.1997 сек, 194.674 км/ч
 Наибольшее число кругов лидирования: #77 Алекс Тальяни, 30
 Подробная статья об этапе: Honda Indy 200 2010

13-й этап: Indy Grand Prix of Sonoma 
 Дата: Воскресенье, 22 августа 2010 — 17:50 UTC-4
 Трасса: Infineon Raceway — Сонома, штат Калифорния, США; 3.706 км
 Дистанция: 75 кругов / 277.974 км
 Погода: 26 °C, безоблачно
 ТВ: Versus (Боб Дженкинс, Робби Бул, Джон Бихуйс, Джек Арут, Линди Тэкстон, Робби Флойд)
 Поул-позиция: #12 Уилл Пауэр, 1:16.5282 сек, 174.352 км/ч
 Наибольшее число кругов лидирования: #12 Уилл Пауэр, 73
 Подробная статья об этапе: Indy Grand Prix of Sonoma 2010

14-й этап: Peak Antifreeze and Motor Oil Indy 300 
 Дата: Суббота, 28 августа 2010 — 19:50 UTC-4
 Трасса: Chicagoland Speedway — Джолит, штат Иллинойс, США; 2.446 км
 Дистанция: 200 кругов / 489.241 км
 Погода: 30 °C, безоблачно
 ТВ: Versus (Боб Дженкинс, Робби Бул, Джон Бихуйс, Джек Арут, Линди Тэкстон, Робби Флойд)
 Поул-позиция: #6 Райан Бриско, 50.5857 сек, 348.175 км/ч (2-круговая попытка)
 Наибольшее число кругов лидирования: #6 Райан Бриско, 113
 Подробная статья об этапе: Peak Antifreeze and Motor Oil Indy 300 2010

15-й этап: Kentucky Indy 300 
 Дата: Суббота, 4 сентября 2010 — 19:50 UTC-4
 Трасса: Kentucky Speedway — Спарта, штат Кентукки, США; 2.382 км
 Дистанция: 200 кругов / 476.366 км
 Погода: 19 °C, безоблачно
 ТВ: Versus (Боб Дженкинс, Робби Бул, Джон Бихуйс, Джек Арут, Линди Тэкстон, Робби Флойд)
 Поул-позиция: #20 Эд Карпентер, 48.8958 сек, 350.729 км/ч (2-круговая попытка)
 Наибольшее число кругов лидирования: #4 Дэн Уэлдон, 93
 Подробная статья об этапе: Kentucky Indy 300 2010

16-й этап: Indy Japan 300 
 Дата: Воскресенье, 19 сентября 2010 — 13:00 UTC+9
 Трасса: Twin Ring Motegi — Мотеги, префектура Тотиги, Япония; 2.446 км
 Дистанция: 200 кругов / 489.241 км
 Погода: 28 °C, переменная облачность
 ТВ: Versus (Боб Дженкинс, Робби Бул, Джон Бихуйс, Джек Арут)
 Поул-позиция: #3 Элио Кастроневес, 54.1803 сек, 325.075 км/ч (2-круговая попытка)
 Наибольшее число кругов лидирования: #3 Элио Кастроневес, 153
 Подробная статья об этапе: Indy Japan 300 2010

17-й этап: Cafés do Brasil Indy 300 
 Дата: Суббота, 2 октября 2010 — 19:00 UTC-4
 Трасса: Homestead-Miami Speedway — Хомстед, штат Флорида, США; 2.390 км
 Дистанция: 200 кругов / 477.975 км
 Погода: 31 °C, безоблачно
 ТВ: Versus (Боб Дженкинс, Робби Бул, Джон Бихуйс, Джек Арут, Линди Тэкстон, Робби Флойд)
 Поул-позиция: #10 Дарио Франкитти, 50.1532 сек, 343.091 км/ч (2-круговая попытка)
 Наибольшее число кругов лидирования: #10 Дарио Франкитти, 128
 Подробная статья об этапе: Cafés do Brasil Indy 300 2010

Положение в зачёте пилотов 

 При равенстве количества очков, сравнивают количкство побед, вторых мест и т. д.
 Все пилоты, квалифицировавшиеся в гонку Indy 500 получат очки, равные половине тех очков, что получают финишировавшие в гонках на этих же позициях.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт серии Indycar
 Официальный сайт Indianapolis 500

IRL IndyCar
2010